Епархия Жардина () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жардин, Бразилия. Епархия Жардина входит в митрополию Кампу-Гранди. Кафедральным собором епархии Жардина является церковь Пресвятой Девы Марии Фатимской.

История 
30 января 1981 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Spiritalibus necessitatibus», которой учредил епархию Жардина, выделив её из епархии Корумбы.

Ординарии епархии 
 епископ Onofre Cândido Rosa (1981—1999);
 епископ Bruno Pedron (1999—2007);
 епископ Jorge Alves Bezerra (21.05.2008 — 7.11.2012);
 вакансия.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии